Rififi fra le donne (Du rififi chez les femmes) – romanzo di Auguste Le Breton del 1957
 Rififi fra le donne (Du rififi chez les femmes) – film del 1959 diretto da Alex Joffé